Een verkeersweg:
 N430 (België)
 N430 (Frankrijk)
 N430 (Nederland), zie Provinciale weg 430
 N430 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing